A Quiet Place: Day One ist ein angekündigter US-amerikanischer Horrorfilm von Regisseur und Drehbuchautor Michael Sarnoski, der am 8. März 2024 in die US-amerikanischen Kinos kommen soll. Es handelt sich um ein Spin-off zu den Filmen A Quiet Place (2018) und A Quiet Place 2 (2020), deren Schöpfer John Krasinski als Produzent fungiert.

Produktion 
Im November 2020 wurde bekannt, dass Paramount an einem dritten Film innerhalb des A-Quiet-Place-Universums arbeitet. Die Idee stammte von John Krasinski, während zunächst Jeff Nichols für die Regie und das Drehbuch verantwortlich sein sollte. Neben Krasinski fungieren Michael Bay, Andrew Form und Brad Fuller von Platinum Dunes als Produzenten; Allyson Seeger von Sunday Night ist als Executive Producer tätig. Nachdem Nichols im Oktober 2021 das Projekt verlassen hatte, wurde im Januar 2022 Michael Sarnoski als neuer Regisseur und Drehbuchautor verpflichtet.

Im Zuge der Ankündigung des Films wurde zunächst von einem US-amerikanischen Kinostart im Jahr 2022 gesprochen, ehe dieser nach der finanziell erfolgreichen Veröffentlichung von A Quiet Place 2 auf den 31. März 2023 konkretisiert wurde. Später erfolgten Verschiebungen auf den 22. September 2023 und den 8. März 2024.

Im November 2022 schlossen sich Lupita Nyong’o und Joseph Quinn der Besetzung an. Zwei Monate später wurde die Besetzung von Alex Wolff bekannt, der nach Pig zum zweiten Mal mit Regisseur Michael Sarnoski zusammenarbeitet.

Die Dreharbeiten begannen am 6. Februar 2023 in London.

Im April 2022 wurde im Zuge der CinemaCon verkündet, dass der Film den Titel A Quiet Place: Day One tragen werde. Der ursprüngliche Arbeitstitel A Quiet Place 3 soll für eine weitere Fortsetzung mit Veröffentlichung im Jahr 2025 genutzt werden, für die Krasinski bereits als Produzent bestätigt wurde.

Weblinks

Einzelnachweise 

Filmtitel 2024
US-amerikanischer Film
Endzeitfilm
Horrorfilm
Filmdrama
Thriller
Außerirdische im Film